Die Ewige Tabelle der Hessenliga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsrunden der Oberliga Hessen. Gegründet wurde die Liga als Oberliga Hessen 1978. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zu Grunde gelegt, bei der es für einen Sieg drei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt und für eine Niederlage keinen Punkt gibt.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Fußball-Hessenliga 2022/23. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der Hessenliga gespielt hat.

Hessenliga
Ewige Tabelle